Süper Lig 2010/2011 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 53. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Obrońcą tytułu był zespół Fenerbahçe SK. Sezon został rozegrany między 14 sierpnia 2010 a 22 maja 2011.

Zespoły 
Ankaraspor, Denizlispor, Diyarbakırspor spadły do 1. Lig za zajęcie trzech ostatnich miejsc w tabeli ligowej w sezonie 2009/2010.

Karabükspor, Bucaspor i Konyaspor awansowały z 1. Lig kolejno za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca w sezonie 2009/2010.

Mapa

Tabela ligowa 

||rowspan="1"|

||rowspan="10"|

Tabela krzyżowa

Miejsce po danych kolejkach

Król strzelców

Przypisy 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji